Musashi puede referirse a:

 Musashi, acorazado japonés de la Clase Yamato.
 Musashi, corbeta japonesa de la Clase Katsuragi.
 Musashi, guardacostas de la Clase Pawtuxet.
 Musashi, novela escrita por Eiji Yoshikawa.
 Musashi, luchador de K-1.
 Miyamoto Musashi, famoso guerrero del Japón feudal.
 Provincia de Musashi, una antigua provincia japonesa.
 Cementerio Imperial Musashi, en Hachiōji, Tokio.
 Brave Fencer Musashi, videojuego de 1998.
 Musashi: Samurai Legend, videojuego de 2005, continuación del anterior.
 Musashi, nave-ciudad de la serie de novelas ligeras Kyōkai Senjō no Horizon.